Anniston (Alabama)
Anniston (Missouri)

Desambiguações de topônimos